McIntosh es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
Condado de McIntosh (Dakota del Norte)
Condado de McIntosh (Georgia)
Condado de McIntosh (Oklahoma)